Diese Liste enthält alle Länderspiele der brasilianischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Bei einigen ist der Status ungeklärt, da dort teilweise die brasilianische Olympiamannschaft spielte, auch wenn es sich um ein Turnier für A-Mannschaften handelte oder der Gegner stellte eine Olympiamannschaft.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der brasilianischen Mannschaft angegeben.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der brasilianischen Mannschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der brasilianischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

1914 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe 
Die Übersicht enthält in den Spalten Siege, Remis sowie Torverhältnis Fehler.

Länderspielbilanzen 
Die Bilanz enthält die vom Brasilianischen Verband gezählten Spiele, in Klammern sind abweichende Daten aufgeführt, die alle in den oberen Tabellen enthaltenen Spiele berücksichtigen.

Brasilien spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, aber als letztes erstmals gegen Ecuador und Venezuela. Mit 88 verschiedenen Gegnern (ohne FIFA) hat Brasilien die meisten aller CONMEBOL-Mitglieder. Als erstes CONMEBOL-Mitglied spielte Brasilien gegen Algerien, Bulgarien, Ghana, Griechenland, Island, Israel, Litauen, Neuseeland, Polen, Russland, die Slowakei, Spanien, die Tschechoslowakei, Tunesien, die Türkei, die UdSSR, die Ukraine, Ungarn, Wales und bisher einziges CONMEBOL-Mitglied gegen Andorra, Gabun, Lettland, Simbabwe, Tansania, Thailand und Zaire, aber nie als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen den ersten Gegner einer anderen Konföderation. Es fügte Bolivien, Chile, China, dem Irak, Irland, Kolumbien und Peru die höchsten Niederlagen zu.

Spielorte 
Die Übersicht enthält in den Spalten Fehler.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der brasilianischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 FIFA-Ergebnisdatenbank
 Liste der Spiele bei rsssf.com (englisch)
 Liste der inoffiziellen Spiele der A-Mannschaft (englisch)
 Panamerikanische Meisterschaft 1952 (englisch)
 Panamerikanische Meisterschaft 1956 (englisch)
 Panamerikanische Meisterschaft 1960 (englisch)

Einzelnachweise 

Liste (Fußballländerspiele)
!Landerspiele